Märg kan avse:

 Benmärg – en vävnad som finns inuti skelettets stora rörben
 Märg (botanik) – en mjuka vävnaden i centrum av en växtstam eller i en lavbål